Николай Николаевич Самарин (3 сентября 1888, Москва, Российская империя — 1954, Ленинград, СССР) — советский , член-корреспондент АМН СССР (1946), Заслуженный деятель науки РСФСР (1947).

Биография 
Родился 3 сентября 1888 года в Москве. Выпускник Военно-медицинской академии (1912 год). В годы Первой мировой войны призван в армию в качестве военного врача. По окончании войны работал ординатором в различных больницах Ростова. С 1920 года ординатор хирургической клиники ВМА, под руководством профессора С. С. Гирголава защитил докторскую диссертацию «О заживлении ран спинного мозга у кроликов». С 1924 года заведующий отделом хирургии Ленинградской больницы имени И. И. Мечникова, также с 1928 года старший ассистент II хирургической клиники Ленинградского ГИДУВа, её заведующим был профессор В. А. Оппель. В 1932 году после смерти В. А. Оппеля становится заведующим кафедрой хирургии ГИДУВа. В годы Великой Отечественной войны работал в Больнице им. В. И. Ленина № 1 (Городской покровской больнице). В 1943—1950 начальник кафедры общей хирургии Военно-медицинской академии, в 1945—1954 заведующий II хирургической клиникой Ленинградского ГИДУВа. В 1950 году Н. Н. Самарин был назначен научным руководителем Ленинградского института скорой помощи имени Ю. Ю. Джанелидзе (ныне Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени И. И. Джанелидзе). Умер в 1954 году, похоронен на Большеохтинском кладбище.     

 Жена — Ольга Конрадовна Самарина (урожд.Недзвецкая; 1887—1972), филолог, переводчик; преподавала иностранные языки в Военно-медицинской академии, в Ленинградском государственном институте усовершенствования врачей, где стала заведующей кафедрой иностранных языков. Автор учебных пособий и воспоминаний, в частности, воспоминаний об Александре Блоке, который приходился О.К.Самариной троюродным братом. 

 Сын — Юрий Николаевич Самарин (1923—1982).

Научная деятельность 
Автор 80 научных работ, его исследования посвящены вопросам неотложной хирургии органов брюшной полости, главная обработка острой кишечной непроходимости, острого панкреатита и перитонита, травматологии и эндокринологии. В 1940 году под редакцией Самарина вышло руководство для врачей «Диагностика острого живота». Главный организатор травматологического отдела в Ленинградской больнице имени В. И. Ленина. В 1947 году была опубликована монография «Организация травматологического отделения в хирургической клиники», автором которой является Н. Н. Самарин.

Основные работы 
сочинения

Библиография 
 
 	
 
 
 
 
 
 
 Николай Николаевич Самарин: жизнь и деятельность / А. И. Шугаев, Н. Б. Ветошникова. — СПб., 2005.
 
 Ученик и соратник проф. В.А. Оппеля  профессор Н.Н.Самарин (1888-1954)  (к 125-летию со дня рождения).

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Военно-медицинской академии
Военные врачи России
Хирурги XX века
Члены-корреспонденты АМН СССР
Доктора медицинских наук
Преподаватели Санкт-Петербургской медицинской академии последипломного образования
Кавалеры ордена «Знак Почёта»
Заслуженные деятели науки РСФСР
Похороненные на Большеохтинском кладбище